In 1956 werd het 55ste Campeonato Paulista gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 13 juni 1956 tot 3 januari 1957. Santos werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Blauwe groep
Normaal zou hier de degradatie bepaald worden, maar omdat de competitie in 1957 werd uitgebreid naar 20 clubs degradeerde niemand.

Witte groep

Finale

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paul